MMZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Maimana (Afghanistan)